Melbourne, es una ciudad de Australia y capital del estado de Victoria. Melbourne también puede referirse a:

Localidades y lugares 
 Melbourne, ciudad de Arkansas, Estados Unidos.
 Melbourne, ciudad de Iowa, Estados Unidos.
 Melbourne, ciudad de Kentucky, Estados Unidos.
Algunas localidades de Florida
 Melbourne, ciudad de Florida, Estados Unidos.
 West Melbourne, ciudad de Florida, Estados Unidos.
 Melbourne Beach, pueblo en Florida, Estados Unidos.
 Melbourne Village, pueblo en Florida, Estados Unidos.
 Melbourne (Derbyshire), Inglaterra
 Melbourne, cantón de Quebec, Canadá.
 Melbourne (Yorkshire del Este), Inglaterra
 Isla Melbourne, isla en Nunavut, Canadá.
 Monte Melbourne, Monte de la Tierra de Victoria en la Antártida Oriental.

Personas 
 Lord Melbourne, II vizconde de Melbourne.

Otros 
 Melbourne Cricket Ground, un estadio multiusos en Australia
 La Universidad de Melbourne
 Melbourne F. C., un equipo de fútbol de Australia.
 North Melbourne F. C., un equipo de fútbol de Australia.
 South Melbourne F. C., un equipo de fútbol de Australia.
 South Melbourne F. C., un equipo de fútbol de Australia.
 Melbourne Tigers, un equipo de baloncesto de Australia.